

Persone 
 Antón Arrufat Mrad – drammaturgo, romanziere e saggista cubano
 Bchira Ben Mrad – attivista tunisina
 Joseph Abou Mrad – calciatore e allenatore di calcio libanese, attaccante

Altro 
 Barrett MRAD – fucile di precisione con meccanismo di azionamento del tipo bolt action